Andrea Brigaglia – matematico e docente italiano
 Domenico Brigaglia – pilota motociclistico italiano
 Manlio Brigaglia – storico, accademico e giornalista italiano